Gopnik (, l. mn. гóпники gopniki, syn. гопáрь gopar, r.ż. гóпница gopnica, rzecz. zbiorowy: гопота́ gopota) – slangowe określenie rosyjskie na klasę młodych ludzi lub subkulturę, charakteryzującą się agresywnym zachowaniem (szczególnie wobec słabszych), skłonnościami do zachowań przestępczych, nadużywaniem alkoholu. W społeczności internetowej gopnikami określane są często osoby słuchające hardbassu.

Pochodzenie określenia 
Termin „gopnik” pochodzi od akronimu GOP, prawdopodobnie odniesienie do nazwy Gorodskoje obszczestwo prizrienija (Городское общество призрения, Miejskie Towarzystwo Opieki), wspólnoty licznie organizowanej przez rząd sowiecki po rewolucji październikowej. Według innej wersji pochodzi od akronimu Gorodskoje obszczeżitije proletariata (Городское общежитие пролетариата, Miejski Akademik Proletariacki), rzekomo zorganizowanego w 1920 w Sankt-Petersburgu w hotelu Oktiabr’skaja, który szybko stał się znany z przestępczych działań jego mieszkańców. Głównym argumentem przeciwko drugiej wersji jest to, że nie ma zachowanych zapisów potwierdzających istnienie takiej instytucji w Sankt-Petersburgu.

Jeszcze inna wersja mówi, że „gopnik” pochodzi z określenia GOP-stop, czyli rozbój na ulicy.

Historia 
Subkultura powstała wraz z przeprowadzoną w latach 90 XX wieku transformacją gospodarczą Rosji (patrz: pieriestrojka) i związana z nim migracja ludności za pracą ze wsi do miast. Wzmożona urbanizacja wymusiła budowę osiedli. Specyficzny rodzaj budownictwa oraz infrastruktura nie oferowały zbyt wielu atrakcji, zwłaszcza młodym mieszkańcom. Młodzież poszukiwała coraz to nowszych i coraz bardziej niebezpiecznych rozrywek, uciekając się przy tym do środków odurzających. Zjawisko narkomanii i odurzania się środkami nieznanego pochodzenia zaczęło występować najczęściej na osiedlach rosyjskich miast przemysłowych. Prawdziwą plagę przyniósł tak zwany „krokodyl”. W 2010 roku, zespół XS Project nagrał filmik na którym przebrani za gopników, wygłupiali się na petersburskim placu zabaw. Filmik bardzo szybko zdobył na popularności, zaś muzyka i sposób tańca został przejęty przez innych ludzi, przez co zaczął się rozprzestrzeniać niczym Harlem Shake. Od tego momentu muzyka hardbass zaczęła być kojarzona w Rosji i na świecie z kulturą gopników. W Odessie są co roku organizowane parady gopników. Ponadto w Petersburgu jest pomnik gopnika, odsłonięty w 2016.

Charakterystyka 
Gopniki najczęściej chodzą ubrani w dres z trzema paskami, a na głowie maja kaszkiet. Popularnym autem gopników jest łada. Słuchają rosyjskiego rapu i hardbass.

Zobacz też 
 chav – określenie używane w Wielkiej Brytanii, oznaczające agresywnego nastolatka charakteryzującego się licznymi zachowaniami antyspołecznymi
 dresiarze – typ społeczno-kulturowy młodych ludzi w Polsce

Bibliografia 
 Фима Жиганец. Жемчужины босяцкой речи. Ростов-на-Дону, „Феникс”, 1999.
 Потапов С.М. Словарь жаргона преступников. Блатная музыка. Народный комиссариат внутренних дел, 1990.
 Владимир Козлов. Гопники. Ад Маргинем, 2003.

Subkultury
Kultura w Rosji